Terzo occhio – in alcune tradizioni religiose ed esoteriche, organo capace di percepire realtà invisibili situate oltre la visione ordinaria
 Terzo occhio – organo dell'epitalamo presente in certi anfibi e rettili
 Terzo occhio – rivista italiana di arte e letteratura

Pagine correlate 
Il terzo occhio